A Magnetic Fields jelentései:

Magnetic Fields, amerikai indie együttes
Magnetic Fields, Jean-Michel Jarre nagylemeze, 1981